Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — храм в юрисдикции Калининградской епархии Русской Православной Церкви. Первая религиозная постройка Калининградской области в традиции русского храмового зодчества. Располагается по улице Харьковской города Светлого Калининградской области.

История 
Строительство храма осуществлено в период с 1989 по 1993 годы. Строительством руководил настоятель благовещенского прихода Сергей Игнатович Кушнир (игумен Тихон). Несмотря на то, что строительство храма пришлось на трудные времена перестройки и всеобщего дефицита, все же в 1993 году строительные работы были окончены и митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне патриарх Московский и всея Руси) совершил его великое освящение.

Благовещенский храм на момент постройки и освящения был единственным на территории Калининградской области построенным по канонам и традициям русского православного зодчества, все прежние православные приходы размещались в немецких кирках.

Архитектура 
Храм Благовещения небольшой однонефный с алтарной апсидой и притвором, над которым возвышается шатровая колокольня. Четверик украшен световым барабаном с луковичной главкой. Небесно-голубые оттенки, использованные в декоративной отделке храма, призваны подчеркнуть его посвящение Царице Небесной.

Приписные церкви 
 Храм-часовня святого Благоверного князя Александра Невского (в посёлке Взморье)

Клир 
 Игумен Тихон (Кушнир) — настоятель (1989—2018)
 Иерей Антоний Эрленбуш — настоятель (с 2018)

Примечания

Литература 
 Православный Калининрад. Путь начинающего паломника/ составитель Ю. В. Семёнова; редакция И. В. Аполонская [и другие] — Калининград: Смартбукс, 2013. — С. 111
 Самое-самое в Светлом: уникальные факты из истории города Светлого/ автор М. Н. Канцерова [и другие] — Светлый: «Светловские вести», 2015

Светлый
С
Светловский городской округ
Храмы, построенные в 1993 году в России
1993 год в Калининградской области
Храмы, заложенные в 1989 году